Kuglački klub "Vrbovsko" (KK Vrbovsko; ŽKK Vrbovsko; Vebovsko) je ženski kuglački klub iz Vrbovskog, Primorsko-goranska županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2019./20. klub je član "2. hrvatske kuglačke lige za žene - Zapad".

O klubu  
Kuglački klub "Vrbovsko" je osnovan 1974. godine, prvo s muškom sekcijom. 1990.-ih godin dolazi do gašenja muškog kluba i KK "Vrbovsko nastavlja djelovati kao isključivo ženski klub. Ligaški su se kuglačice "Vrbovskog" natjecale u 1. hrvatskoj ligi, 1. B hrvatskoj ligi  (Jug) i 2. hrvatskoj ligi (Zapad/Jug i Zapad) i slično.  
Klub je također nastupao pod sponzorskim nazivima ("Sendec", "Vrbovsko - PIK Vrbovec").

Uspjesi

Ekipno 
 1. B HKL (Jug) 
 prvak: 1997./98. 

 2. HKL (Zapad i Zapad-Jug) 
 prvak: 2016./17. 
 doprvak: 2015./16.

Pojedinačno

Pregled plasmana po sezonama

Poznate igračice

Unutrašnje poveznice 
 Vrbovsko

Vanjske poveznice 
 kk-vrbovsko.hr, službene stranice  
 kuglanje.hr, Kuglački klub Vrbovsko 
 aplikacija.kuglanje.hr,  Kuglački klub Vrbovsko 
 sportilus.com, KUGLAČKI KLUB VRBOVSKO

Izvori 
 
 kk-vrbovsko.hr, O nama, pristupljeno 3. studenog 2019. 
 kk-vrbovsko.hr, O nama, wayback arhiva 
 kk-vrbovsko.hr, Rezultati , pristupljeno 3. studenog 2019.  
 novilist.hr, Vrbovsko dobilo novu dvoranu za kuglanje, objavljeno 14. ožujka 2011., pristupljeno 3. studenog 2019.  
 poslovna.hr, KUGLAČKI KLUB VRBOVSKO 
 bisnode.hr, KUGLAČKI KLUB "VRBOVSKO" 
 fininfo.hr, KK "VRBOVSKO" 
  

Hrvatski ženski kuglački klubovi
Vrbovsko
Vrbovsko